

Patronyme 

 Besnier (), sculpteur français ;
 Ernest-Henri Besnier (1831-1909), médecin français ;
 Fernand Auguste Besnier (1850-1927), artiste français ;
 H. Besnier, médecin francais ayant publié en 1705 Le jardinier botaniste;
 Jean-Michel Besnier, (1950- ), philosophe français ;
 Maurice Besnier (1873-1933), historien français ;
 Michel Besnier (1945-), poète et romancier français ;
 Michel Besnier (1953-), psychologue clinicien et psychanalyste français ;
 Nicolas Besnier (1686-1754), architecte et orfèvre français ;
 Patrick Besnier (1948-), écrivain et professeur 

En particulier, la famille fondatrice et propriétaire du groupe Lactalis : 
 André Besnier (1894-1955), industriel français de l'Industrie laitière ;
 Michel Besnier (1928-2000), son fils et héritier ;
 Emmanuel Besnier (1971-), fils du précédent et héritier du groupe.

Entreprise 
C'est aussi l'ancien nom du groupe laitier Lactalis, provenant du nom de famille du fondateur André Besnier.